Шаула — зоряна система λ Скорпіона.
 Шаула — острів біля берегів Антарктики.
 Шаула — село у повіті Клуж (Румунія).

 Шаула Андрій Якович — бунчуковий товариш, наказний сотник Носівської сотні, полковник Київського полку.
 Матвій Шаула — один з керівників козацького повстання 1594—1596 під проводом Северина Наливайка, запорізький гетьман.
 Шаула Микола Захарович — земський начальник 3-ї дільниці Ніжинського повіту, губернський секретар.